Martina Müller peut désigner :
 Martina Müller (1980-), une footballeuse allemande ;
 Martina Müller (1982-), une joueuse de tennis allemande.